Centro Gallego en Montevideo es una organización civil uruguaya y se encuentra ubicado en calle San José 870 en Montevideo. 

Fundado el 30 de agosto de 1879, es el centro gallego más antiguo del mundo. Es su director Julio Ríos Serapio.

La institución tiene cuatro cuerpos estables de danza, el Ballet Folclórico Gallego Alborado, la Escuela de Danza Regional Galleg, el Ballet España y el Grupo Folclórico Raigamenes integrado por adultos mayores. También cuentan con una banda de gaitas que suele acompañar espectáclos.
Cuentan con una publicación anual subencionada por la Junta de Galicia, 
En la instutción hay un cuadro de la artista Mariela Zilli donominado "Romería". Además de los miembros de la junta directiva que se renuevan cada dos años, están las Comisión de Fiestas, Comisión de Cultura, Comisión de Tesorería, Comisión de Deportes y Comisión de Obras.  

Su sede polideportiva se encuentra ubicada en Avenida Italia 7504. Entre las actividades se encuentran las recreativas y las de piscina.

Referencias 

Edificios y estructuras de Montevideo
Centros culturales de Uruguay
Arquitectura de 1879
Organizaciones no gubernamentales de Uruguay